Le Fornaci ima više značenja:
 Le Fornaci, Grosseto
 Le Fornaci, Padova
 Le Fornaci, Parma
 Le Fornaci, Pistoia
 Le Fornaci, Prato
 Le Fornaci, Vicenza